Wolverton – miasto w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire 
 Wolverton – wieś w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Wolverton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Wolverton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire, w Shropshire (dystrykt)
 Wolverton – wieś w Anglii, w hrabstwie Warwickshire
 Wolverton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire, w Wiltshire (dystrykt)

Miejscowości w USA:
 Wolverton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wilkin
Gminy w USA:
 Wolverton (ang. Wolverton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wilkin